La terminologie Conservatoire de Lyon est utilisée pour désigner deux établissements :
 le conservatoire à rayonnement régional de Lyon, fondé en 1872 ;
 le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, fondé en 1980.